Innuendo est un terme anglais qui signifie insinuation en français :

 Innuendo, est une chanson écrite par le groupe Queen. Elle est sortie en  et est le premier extrait de l'album Innuendo ;
 Innuendo, est le dernier album studio de Queen du vivant de Freddie Mercury.